Krzysztof Krajewski ist der Name folgender Personen:

* Krzysztof Krajewski (Diplomat) (* 1963), polnischer Diplomat 
 Krzysztof Krajewski (Kriminologe) (* 1953), polnischer Kriminologe und Hochschullehrer